Manheim – pseudonimo di Kjetil Esten Haraldsson Manheim, batterista norvegese
 Manheim – centro abitato degli Stati Uniti d'America, in Pennsylvania
 Manheim – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York, nella contea di Herkimer.

Pagine correlate
Mannheim (disambigua)